Гурчин — фамилия. Гурчины — дворянский род. Известные носители:
 Гурчин, Александр Викентьевич 2-й (1833—1902) — генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг., командующий Виленским военным округом.
 Гурчин, Витольд Викентьевич (1831—1887) — генерал-лейтенант, с отличием участвовал в турецкой войне 1877—1878 гг.
 Замок Гурчин — большой каменный замок в Иране (Западный Азербайджан), расположенный на острове озера Урмия.